Шестаковский сельский округ

Кировская область 

 Шестаковский сельский округ Слободского района

Московская область 

 Шестаковский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Шестаковский сельский округ Кардымовского района